ZKB steht als Abkürzung für:
 die russische Abkürzung für Zentralkrankenhaus (Moskau) (Zentralnaja klinitscheskaja bolniza)
 die russische Abkürzung für Zentrales Konstruktionsbüro (Zentralnoje konstruktorskoje bjuro), das 1933 aus dem ZAGI herausgelöst wurde und sich in den 1930er-Jahren mit der Konstruktion von sowjetischen Luftfahrzeugen beschäftigte
 Zentrale Kriminalitätsbekämpfung bei der Polizei
 Zielgruppenkurzbewerbung 
 Zimmer-Küche-Bad bei Immobilienanzeigen (immer in Kombination einer Zahl als Angabe der Menge), siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Zivile Konfliktbearbeitung
 Zürcher Kantonalbank

 
ZKB